

Astronomia
 2836 Sobolev – asteroide della fascia principale

Persone
 Aleksandr Sobolev – calciatore russo
 Andrej Sobolev – snowboarder russo
 Jurij Nolev-Sobolev – artista russo
 Leonid Sobolev – militare e politico russo
 Sergej L'vovič Sobolev – matematico sovietico
 Vladimir Sobolev – ex calciatore russo
 Vyaçeslav Sobolev – calciatore kazako